Свети Прокопије може да се односи на:
 Прокопије Јерусалимски, хришћански светитељ, 4. век
 Прокопије из Цезареје, хришћански светитељ, 6. век
 Прокопије Декаполит, хришћански светитељ, 9. век
 Прокопије Чех, хришћански светитељ, 10. век
 Свети Прокопије Јуродиви, хришћански светитељ, 13. век
 Прокопије Вјатски, хришћански светитељ, 17. век